Ащебута́к — название географических объектов в России.

 Ащебутак — река в Оренбургской области, приток Ори.
 Ащебутак — село в Домбаровском районе Оренбургской области.
 Ащебутак — село в Соль-Илецком районе Оренбургской области.
 Ащебутак — военный аэродром в Оренбургской области.

См. также 
 Ащибутак